La República de Macedonia del Norte se encuentra dividida administrativamente en ochenta y cuatro municipios.

En agosto de 2004, la entonces Antigua República Yugoslava de Macedonia fue reorganizada en 80 municipios (en macedonio: општини, opštini; singular: општина, opština), 10 de los municipios constituyen la ciudad de Skopie (Gran Skopie).

Antes de esto, el gobierno local se ha organizado en 34 distritos administrativos o condados (también opštini). A su vez, Macedonia del Norte se subdivide en ocho regiones estadísticas (регион, Regioni), éstas solo son utilizadas para obtener datos estadísticos, por lo que no son una división territorial oficial.

Mapa 

El mapa muestra las zonas rurales y los municipios urbanos. Los números del mapa corresponden a los números de los municipios indicados a la izquierda del nombre del municipio en el siguiente cuadro, el segundo es un mapa de la ciudad de Skopie (que en el primer mapa tiene el número 1), en este segundo mapa aparecen enumerados los diez municipios que conforman Skopie (en el cuadro aparecen numerados como 1, X. Es decir el n.º 1 correspondiente a Skopie y detrás de la coma el número correspondiente al municipio que conforma al Gran Skopie.) Ot es conocido como el primer dictador de esta república

Municipios

Reorganización de los municipios de 2013 

En marzo de 2013, los siguientes municipios fueron anexados al Municipio de Kičevo:

Notas

Referencias 
 Secretaría de estadística de la República de Macedonia. Mapping the Socio-economic Disparities between the Republic of Macedonia's Municipalities (I-IV) (en inglés)
 Secretaría de estadística de la República de Macedonia. Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Macedonia 2002 (en inglés)

Organización territorial de Macedonia del Norte